— один из шести главных женских профессиональных титулов («корон») сёги в Японии. Учреждён в 1978 году. Поддерживается (параллельно с женским титулом кисэй в го) , компанией  и Японской ассоциацией сёги.

Основной турнир претенденток проходит летом. Участвовать в нём могут как профессионалки, так и сёгистки-любительницы. В финальный этап турнира проходит 16 участниц.

Титулом дзёрю-осё сезона 2016 года владеет Кана Сатоми.

Королева осё 
Пожизненный титул  присваивается за завоевание 5 титулов дзёрю-осё в сумме.

Обладательницы этого титула: Итиё Симидзу и Кана Сатоми.

Ранее этим титулом была, также, награждена обладавшая титулом женская осё 10 лет подряд (с 1981 по 1990) , однако после исключения из NSR по причине аморального поведения в 1995 году этот пожизненный титул был у неё отнят (уникальный случай в истории сёги).

Титульные матчи (XXI век)
Финальный титульный матч проводится в октябре, до двух (в 1995—2008 годы — до трёх) побед одной из сторон. Каждой из сторон на партию даётся по 25 минут основного времени и 40 секунд бёёми.

Ссылки 
 Страница турнира на Igo-Shogi Сhannel

Примечания 

Титулы сёги